Список лучших альбомов США 1983 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 1983 год.
Лучшим альбомом года по продажам стал Thriller американского поп-исполнителя Майкла Джексона. За этот альбом Джексон получил семь премий «Грэмми» (в том числе в самой престижной номинации — «лучший альбом года»).

История

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 1983 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 1983 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 1983 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1983 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив)
 Обзор итоговых чартов журнала Billboard
 The 1983 Pazz & Jop Critics Poll Village Voice, Feb. 28, 1984

Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)
Чарты Billboard 1983 года